Belica je lahko:

 Biologija
 belica (riba) (Leucaspius delineatus), riba
 Belica (Coluber gemonensis), kača
 Kuna belica (Martes foina)

 Naselja
 Belica, Dobrova-Polhov Gradec (Slovenija)  
 Belica, Osilnica (Slovenija)
 Belica, Prelog (Hrvaška)
 Belica, Jagodina (Srbija)

 Vodotoki v Sloveniji
Belica, Bohinjska Bela, potok v bližini naselja Bohinjska Bela
Belica (potok), potok v bližini naselja Bohinjska Bistrica

Glej tudi 
 Belca (razločitev)
 Belka 
 Bela (razločitev)